Антон Фишер:
 Фишер, Антон (род. 1954) — немецкий бобслеист, пилот.
 Фишер, Антон Хуберт (1840—1912) — немецкий кардинал.